Assedio di Cartagena – episodio della seconda guerra punica svoltosi nel 210 o 209 a.C.
 Battaglia di Cartagena (461) – episodio delle invasioni barbariche del V secolo
 Battaglia di Cartagena (1643) – episodio della guerra franco-spagnola svoltosi il 3 settembre 1643.
 Assedio di Cartagena de Indias – episodio della guerra anglo-spagnola svoltosi tra il marzo e il maggio 1741.
 Battaglia di Cartagena (1758) – episodio della guerra dei sette anni svoltosi il 28 febbraio 1758.